Fatherland è la parola in lingua inglese per madrepatria. Varie opere riportano questo titolo:

Cinema e televisione 
Fatherland – film del 1986 di Ken Loach
Delitto di stato (Fatherland) – film TV del 1994 di Christopher Menaul, tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris

Letteratura
Fatherland – romanzo ucronico del 1992 di Robert Harris

Musica 
Fatherland – album discografico del 1998 del gruppo fiammingo black metal Ancient Rites
For The Fatherland – album compilation del duo nazionalista Prussian Blue
Fatherland – singolo pubblicato nel 1993 dalla band metal tedesca Die Krupps
Fatherland – canzone che compare nell'album Metropolis, pubblicato nel 2000 dalla band gothic rock ceca XIII Stoleti